Piłka nożna mężczyzn na Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych 2011 – turniej w piłce nożnej, który odbył się w brazylijskim Rio de Janeiro w dniach 15–24 lipca 2011 roku podczas igrzysk wojskowych.

Uczestnicy

Medaliści

System rozgrywek 
W turnieju brało udział łącznie 12 drużyn męskich, które w pierwszej rundzie rywalizowały w trzech grupach. W każdej z nich zmagania toczyły się systemem kołowym (tj. każdy z każdym, po jednym meczu). Do dalszych gier pucharowych automatycznie awansowały zwycięskie drużyny z każdej z grup oraz najlepsza drużyna z drugiego miejsca z najlepszym wynikiem uzyskanym w grupie eliminacyjnej.

Faza grupowa

Grupa A 

 Wyniki:
  –  : 1:0 
  –  : 2:1 
  –  : 5:0 
  –  : 6:0 
  –  : 8:0 
  –  : 7:0

Grupa B 

 Wyniki:
  –  : 4:1 
  –  : 3:2 
  –  : 5:0 
  –  : 3:0 
  –  : 2:0 
  –  : 1:0

Grupa C 

 Wyniki:
  –  : 2:1 
  –  : 1:2 
  –  : 4:1 
  –  : 1:2 
  –  : 3:1 
  –  : 1:0

Faza pucharowa

Drabinka

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Światowe wojskowe igrzyska sportowe
 Piłka nożna na światowych wojskowych igrzyskach sportowych

Przypisy

Bibliografia 
  data dostęp 2019-11-14

Mężczyzn